Fratrovci je lahko:
 Fratrovci Ozaljski (Hrvaška)
 Fratrovci (Hrvaška)